Monte Redondo (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 Monte Redondo (Leiria), een plaats in de Portugese gemeente Leiria
 Monte Redondo (Torres Vedras), een plaats in de Portugese gemeente Torres Vedras